XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (również XV Konkurs Chopinowski) – 15. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która odbyła się w dniach 2–24 października 2005 w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Wcześniej w dniach 23–29 września 2005 odbyły się eliminacje.

Wzięło w nim udział 80 pianistów z 18 krajów. Dyrektorem konkursu był Albert Grudziński, a dyrektorem-koordynatorem, Tomasz Stanicki. W stosunku do poprzednich edycji zmieniono reguły konkursu. Wprowadzono dwa etapy oraz finał (zamiast dotychczasowych trzech etapów oraz finału).

Przesłuchania konkursowe zostały podzielone na dwa etapy, które odbyły się w dniach: 3–11 października oraz 13–16 października. Koncerty finałowe trwały od 18 do 21 października. Konkurs wygrał Polak Rafał Blechacz. W dniach 22–24 października zakończyły konkurs trzy koncerty laureatów.

Eliminacje 
Nowością był etap eliminacji, który, w odróżnieniu od dotychczasowego kwalifikowania na podstawie przysyłanych kaset wideo, polegał na odegraniu 15-minutowego publicznego występu składającego się z dwóch etiud oraz wylosowanego utworu dłuższego. Przesłuchania eliminacyjne odbywały się w dniach 23–29 września, w dwóch salach (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Pałac Kultury i Nauki), gdzie jury przesłuchało 257 kandydatów (do eliminacji zgłosiło się ponad 300 uczestników, przy czym nie wszyscy przyjechali na przesłuchania). Z grupy tej jury wybrało osiemdziesięciu uczestników.

Konkurs

Kalendarium

Uczestnicy

Repertuar 
Zgodnie z tradycją, w konkursie wykonywane były wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Regulamin stanowił, że uczestnicy mieli do wyboru określone utwory Chopina spośród dostępnych grup, wykonując je z pamięci:

Jury 

Do konkursowego przebiegu przesłuchań oraz podziału nagród powołano jury, w następującym składzie:

Przebieg konkursu

Koncert inauguracyjny 
Konkurs rozpoczął się 2 października koncertem inauguracyjnym w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Wystąpił Đặng Thái Sơn, który wraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita oraz solistami Iwoną Hossą (sopran) i Jarosławem Brękiem (bas-baryton) wykonali: Chaconne – in memoria Giovanni Paolo II – Krzysztofa Pendereckiego, I Koncert fortepianowy g-moll op. 25 – Felixa Mendelssohn-Bartholdy’ego oraz Symfonię nr 4 Sinfonia de motu na sopran, baryton, chór i orkiestrę – Wojciecha Kilara.

I etap 
3 października 2005 rozpoczął się I etap konkursu. Pianiści występowali w kolejności ustalonej na podstawie losowania liter alfabetu (wylosowano literę „K”). Jako pierwszy w I etapie wystąpił Japończyk Fumio Kawamura. Uczestnicy przez dziewięć kolejnych dni występowali kolejno w dwóch sesjach: porannej (rozpoczynającej się o godzinie 10:00) i popołudniowej (rozpoczynającej się o godzinie 17:00). Każdy z pianistów wykonywał wybrane utwory w czasie ok. 40–45 minut.

Poszczególni jurorzy oceniali występ pianisty w tym etapie na podstawie dwóch kryteriów: według skali punktowej (przyznając mu od 1 do 100 punktów) oraz subiektywnej deklaracji dopuszczenia go do II Etapu (tak albo nie). 11 października 2005 około godz. 21:00 Oliver Jia ze Szwecji zakończył przesłuchania I etapu.

II etap 
Do II etapu zostało dopuszczonych 32 pianistów (w tym 7 Polaków) mających najwyższą średnią arytmetyczną ocen punktowych wszystkich jurorów przy jednoczesnym uwzględnieniu procentowych wskaźników subiektywnej deklaracji dopuszczenia ich do II etapu.

Finał 
Decyzją jury ogłoszoną 16 października do finału zakwalifikowano 12 pianistów:

Inne wydarzenia 
17 października 2005, w 156. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, odbyły się związane z tym uroczystości i nadzwyczajny koncert oratoryjny z utworem Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta w bazylice św. Krzyża o godz. 20:00 w wykonaniu artystów: Ewy Biegas (sopran), Agnieszki Rehlis (mezzosopran), Wiesława Ochmana (tenor), Piotra Nowackiego (bas) oraz chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody regulaminowe 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani medalami. Wszyscy finaliści otrzymali stosownie do zajętego miejsca bądź wyróżnienia odpowiednią nagrodę finansową. Przewidziano również nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe wraz z zaproszeniami m.in. na cykle koncertów. Zgodnie z regulaminem nagrodzeni zobowiązani byli do udziału w kończących konkurs, koncertach laureatów. Poza tym wszyscy uczestnicy II etapu, którzy nie zostali finalistami otrzymali okolicznościowe dyplomy. Laureatem nagrody publiczności został Rafał Blechacz.

Zwycięzca konkursu Rafał Blechacz wykonał podczas konkursu następujące utwory:

Nagrody pozaregulaminowe 
W konkursie przyznano także wiele nagród pozaregulaminowych. Możliwość taką dopuszczał regulamin konkursu.
 Nagroda ufundowana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA stypendium w wysokości 25 000 €, dla najwyżej ocenionego polskiego uczestnika Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez firmę Ryowa Life Create – 10 000 $ dla laureata I nagrody Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez Krystiana Zimermana – 10 000 CHF za najlepsze wykonanie sonaty: Rafał Blechacz;
 Nagroda im. Alfreda Cortot ufundowana przez Annerosę Taddei Vio – 3000 €, dla najlepszego pianisty, który nie wszedł do finału Konkursu: Piotr Banasik;
 Nagroda ufundowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Genewie – 4000 CHF oraz recital w Genewie, dla najmłodszego pianisty, pochodzącego z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii, który nie wszedł do finału Konkursu: Krzysztof Trzaskowski;
 Nagroda ufundowana przez Schweizerische Chopin-Gesellschaft in Basel – 2000 CHF oraz koncert w Bazylei, dla najmłodszego finalisty Konkursu: Jacek Kortus;
 Nagroda ufundowana przez Barbarę Hesse-Bukowską – 1000 $, dla najlepszej polskiej pianistki w Konkursie: Aleksandra Mikulska;
 Nagroda im. Janiny Nawrockiej ufundowana przez dr. Bolesława Nawrockiego – 1000 $, dla pianisty polskiego wyróżniającego się muzykalnością i pięknym dźwiękiem, który nie przeszedł do finału Konkursu: Gracjan Szymczak;
 Nagroda im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego ufundowana przez Barbarę Drzewiecką i Zbigniewa Fryderyka Drzewieckiego – 1000 €, dla najlepszego polskiego pianisty, który nie wszedł do finału Konkursu: Piotr Banasik;
 Nagroda im. Zofii, Henryka i Tomasza Dębowskich ufundowana przez Ewę Dębowską-Mycak – 1000 $, dla najwyżej ocenionego pianisty polskiego w II etapie, który nie przeszedł do finału Konkursu: Piotr Banasik;
 Nagroda ufundowana przez Fundację Reginy Smendzianki – fortepian firmy Yamaha – model GC1 E/P, dla najlepszego polskiego uczestnika Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez Bibliotekę Narodową – Bibliofilskie faksymilowe wydania 24 Preludiów Fryderyka Chopina, dla wszystkich laureatów Konkursu;
 Nagroda ufundowana przez Fundację Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina – komplet nut Wydania Narodowego, które do tej pory się ukazały, dla najwyżej ocenionego Polaka w Konkursie: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Moskwie oraz firmę Megapolis Group w Moskwie – nagroda rzeczowa oraz zaproszenie na koncerty (debiuty) w Moskwie: recital fortepianowy oraz koncert z orkiestrą symfoniczną, dla laureata I nagrody Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Medal SPAM, dla najmłodszego polskiego pianisty Konkursu: Jacek Kortus;
 Nagroda ufundowana przez Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich – zaproszenie do wzięcia udziału w trzech Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Paryżu, Valldemossie (Majorka) i Gaming (Austria), dla najmłodszego uczestnika finału Konkursu: Jacek Kortus;
 Nagroda ufundowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu recital fortepianowy w ramach cyklu „Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej”, dla laureata I nagrody Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez Filharmonię Częstochowską – koncert z orkiestrą, dla najwyżej ocenionego polskiego uczestnika Konkursu: Rafał Blechacz;
 Nagroda ufundowana przez The Paderewski Society for the Promotion of Polish Music z Bazylei – cykl recitali z utworami Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego, dla najlepszego polskiego pianisty, który wystąpił w II etapie i nie został zakwalifikowany do finału Konkursu: Piotr Banasik;
 Nagroda ufundowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej (Quebec) – tygodniowy pobyt w Montrealu z możliwością recitali dla społeczności Montrealu, spotkaniami w tutejszych konserwatoriach muzycznych oraz spotkaniami z Polonią i dla Polonii, dla najlepszego polskiego uczestnika Konkursu: Rafał Blechacz.

Konkurs w mediach 
Konkurs był w całości transmitowany w następujących mediach:
 Radio – program II Polskiego Radia;
 Telewizja – TVP Kultura;
 Internet – iTVP.

Upamiętnienie 
Z okazji XV Konkursu Chopinowskiego Poczta Polska wydała 16 września 2005 znaczek pocztowy o nominale 2,20 zł oraz blok złożony z układu czterech tych znaczków według projektu Marii Dziekańskiej.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2005 w muzyce
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 15
2005 w Warszawie